Vlorë kan syfta på följande:

Albanien 

 Vlora, prefekturhuvudort, Vlorë prefektur, 
 Qendër Vlorë, kommundel, Vlorë prefektur, 
 Vlorë distrikt, distrikt, Vlorë prefektur, 
 Vlorë prefektur, prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar